Antonín Kučera – calciatore boemo
 František Kučera – ex hockeista su ghiaccio ceco
 Jaroslav Kučera – calciatore cecoslovacco
 Karol Kučera – ex tennista slovacco
 Milan Kučera – ex combinatista nordico ceco
 Pavel Kučera – calciatore ceco
 Radim Kučera – allenatore di calcio ed ex calciatore ceco
 Rudolf Kučera – ex calciatore cecoslovacco
 Štěpán Kučera – calciatore ceco
 Tomáš Kučera – ex calciatore ceco
 Tomáš Kučera – calciatore ceco